Lišák může být:

samec lišky
houba z čeledi lišákovitých
lišák ryšavý — nejedlá dřevokazná houba 
lišák zprohýbaný — jedlá houba
 Lišák (Rakovnická pahorkatina) — vrch u Štipoklas v Rakovnické pahorkatině
 Lišák (Jezvinecká vrchovina) — vrch u Chudenína v Jezvinecké vrchovině

v kultuře
Fantastický pan Lišák — americký animovaný film z roku 2009 
Ferina lišák — český zvířecí epos, autor František Matouš Klácel
Ferina lišák (film, 1989) — čínsko-německý animovaný film z roku 1989
Lišák (film, 1967) — americký hraný film z roku 1967
Lišák (film, 2002) — český televizní film z roku 2002
Lišák Pseudolus — československý televizní film z roku 1960
Volpone aneb Lišák — divadelní hra z roku 1605, autor Ben Jonson

jiné významy
přezdívka, kterou nosil mafiánský boss Johnny Torrio
Lišák (letoun), typ lehkého letounu
lyžařský areál Lišák v Krušných horách u obce Stříbrná

Externí odkazy